Мали-Жам (, ) — село в Сербии, в общине Вршац, в Южно-Банатском округе автономного края Воеводина, в историко-географической области Банат. По переписи населения Сербии 2002 года в селе проживали 379 жителей (по переписи населения 1991 года — 499 жителей).

Демография 
В селе Мали-Жам, по переписи 2002 года проживали 324 совершеннолетних жителя, средний возраст которых — 46,2 лет (44,9 года у мужчин и 47,4 года у женщин). В селе есть 156 домашних хозяйств, а среднее число жителей в домохозяйствах — 2,43.

По результатам трёх последних переписей населения наблюдается сокращение числа жителей.

Примечания

Ссылки 
 
 

Населённые пункты Воеводины